Gustav von Schweden ist der Name folgender Personen:

 Gustav von Schweden (Wasa) (1799–1877), schwedischer Prinz und österreichischer Feldmarschallleutnant
 Gustav Adolf Erbprinz von Schweden (1906–1947), schwedischer Erbprinz und Herzog von Västerbotten
 Carl Gustav von Schweden (* 1946), König von Schweden
 Franz Gustav von Schweden (1827–1852), schwedischer Prinz, Herzog von Uppland und Komponist
 Karl X. Gustav von Schweden (1622–1660), König von Schweden